

Događaji
 Ahaz nasljeđuje kralja Joatama na prijestolju Jude (prema nekim izvorima 741. pr. Kr.).

Rođenja

Smrti